Olmo kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Olmo, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Olmo al Brembo, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Olmo (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Lodi, 
 Olmo (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Asti, 
 Olmo (ort i Italien, Toscana), Province of Florence, 

Robotskapade Italienförgreningar